Bänziger ist der Familienname folgender Personen:

 Bartholome Bänziger (1810–1874), Schweizer Fabrikant
 Dialma Jakob Bänziger (1927–2022), Schweizer Bauingenieur
 Erica Bänziger (* 1963), Schweizer Kochbuchautorin 
 Felix Bänziger (* 1948), Schweizer Jurist

 Hugo Bänziger (* 1956), Schweizer Ökonom und Bankmanager
 Jakob Bänziger-Tobler († 1657), Schweizer Politiker und Kriegshauptmann
 Jakob Bänziger-Zürcher (1775–1842), Schweizer Fabrikant und Politiker
 Johannes Bänziger  (1804–1840), Schweizer Textilunternehmer 
 Marlies Bänziger (* 1960), Schweizer Politikerin (GPS)
 Rahel Bänziger (* 1966), Schweizer Politikerin (Grüne)
 Ueli Bänziger (1945–2004), Schweizer Künstler
 Wälti Bänziger (1560–1646), Schweizer Politiker und Hauptmann

Siehe auch:
 Baenziger
 Benziger (Begriffsklärung)